Gopalpur – comune del Bangladesh
 Gopalpur – suddivisione dell'India
 Gopalpur – città dell'India